Jméno a příjmení Jiří Navrátil má více nositelů:

 Jiří Navrátil (1923–2017) – český spisovatel a skaut
 Jiří Navrátil (hudebník) (1926–2018) – český učitel, sbormistr, hudebník a hudební organizátor
 Jiří Navrátil (spisovatel) (1939–2019) – český spisovatel, prozaik
 Jiří Navrátil (fotbalista) (* 1951) – český fotbalista
 Jiří Navrátil (politik) (* 1977) – český politik KDU-ČSL, poslanec, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, místostarosta obce Mořkov